Рафиково ()  — название населённых пунктов в России:

 Рафиково — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Рафиково — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана